Die NFL-Saison 1990 war die 71. Saison im American Football in der National Football League (NFL). Die Regular Season begann am 9. September 1990 und endete am 31. Dezember 1990.

Erstmals wurde eine spielfreie Woche eingeführt. Dadurch erhöhte sich die Anzahl der Spielwochen auf 17, die Anzahl der Spiele blieb bei 16. Für die Play-Offs wurde die Anzahl der Mannschaften auf 12 erhöhte. Es kam jeweils ein Wildcard-Team je Conference hinzu.

In Bezug auf die Sichtung der Videoaufzeichnungen bei Schiedsrichterentscheidungen wurde ein 2-Minuten-Limit eingeführt.

Insgesamt schauten 17.665.671 Menschen die Spiele in den Stadien. In der Regular Season bedeutete das einen Schnitt von 62.321 Personen pro Spiel.

Die Saison endete mit dem Pro Bowl am 3. Februar 1991 im Aloha Stadium in Honolulu, Hawaii.

NFL Draft 
Der NFL Draft von 1990 fand vom 22. bis 23. April im New York Marriott Marquis in New York City statt. Der Draft lief über zwölf Runden, in denen 331 Spieler ausgewählt wurden. Mit dem Erstrunden-Pick wählten die Indianapolis Colts den Quarterback Jeff George von der University of Illinois at Urbana-Champaign.

Regular Season 

Legende:

Tie-Breaker 1990
 Cincinnati beendete die Saison vor Houston und Pittsburgh in der AFC Central aufgrund der besseren Bilanz im direkten Vergleich (3–1 gegenüber 2–2 von Houston und 1–3 von Pittsburgh).
 Houston sicherte sich aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (8–4 gegenüber 7–5 von Seattle und 6–6 von Pittsburgh) den dritten und damit letzten AFC Wild Card Platz.
 Philadelphia beendete die Saison vor Washington in der NFC East aufgrund ihrer besseren Division-Bilanz (5–3 gegenüber 4–4 von Washington).
 Tampa Bay belegte den 2. Platz in der NFC Central aufgrund der besseren Bilanz im direkten Vergleich (5–1 gegenüber 2–4 von Detroit, 3–3 von Green Bay und 2–4 von Minnesota).
 Detroit belegte den 3. Platz in der NFC Central aufgrund ihrer besseren Punkteverhältnisse in ihren Divisionspielen (-8 gegenüber -40 von Green Bay).
 Green Bay beendete die Saison vor Minnesota in der NFC Central aufgrund ihrer besseren Conference-Bilanz (5–7 gegenüber 4–8 von Minnesota).
 Die Los Angeles Rams beendete die Saison vor Atlanta in der NFC West aufgrund ihrer besseren Punkteverhältnisse in ihren Divisionspielen (+1  zu -31 von Atlanta).

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 5. Januar 1991 und liefen bis zum 20. Januar 1991.
Die New York Giants gewannen ihren zweiten Super Bowl.

Super Bowl XXV 

Der Super Bowl XXV fand am 28. Januar 1991 im Louisiana Superdome in New Orleans statt. Im Finale trafen die Buffalo Bills auf die New York Giants, die Giants gewannen 20:19.

Auszeichnungen

Weblinks 
 NFL Geschichte 1981–1990 (englisch)

Einzelnachweise 

1990
American-Football-Saison 1990